Ungmennafélag Grindavíkur – islandzki klub piłkarski z siedzibą w Grindavíku. Został założony w 1935 roku. Stadion, na którym klub rozgrywa swoje mecze, może pomieścić 1500 osób.

Sukcesy 
 Finalista Pucharu Islandii: 1994

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1982

Strony klubowe 
 Strona oficjalna

 
Islandzkie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1932